Een verkeersweg:
 N379 (België)
 N379 (Frankrijk)
 N379 (Nederland), zie Provinciale weg 379

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing